

Burkina Faso
Boussé, dipartimento capoluogo della Provincia di Kourwéogo

Francia
Bousse, comune del dipartimento della Mosella
Bousse, comune del dipartimento della Sarthe